Austrostipa är ett släkte av gräs som beskrevs av Surrey Wilfrid Laurance Jacobs och Joy Everett. Austrostipa ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräs
Austrostipa